Алекса́ндр Фёдорович Ка́рпов:
 Карпов, Александр Фёдорович (1842—1918) — военный губернатор Семипалатинской области, генерал-лейтенант.
 Карпов, Александр Фёдорович (1842—1902) — городской голова Твери.